Натуральне число 1635
 1635 рік до нашої ери
 1635 рік нашої ери